

Geografia 
 Francia
 Fos  – comune dell'Alta Garonna
 Fos  – comune dell'Hérault
 Fos-sur-Mer  – comune delle Bocche del Rodano

Sigle 
 Forze Operazioni Speciali  – unità militari d'elite
 Forward Operating Site – base militare provvisoria in zona d'operazioni
 Frazione organica stabile  – risultato del trattamento di essiccazione e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani.
 Frutto-oligosaccaridi  – classe di carboidrati contenuti nei vegetali e componenti della fibra alimentare;

Codici 
 FOS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Forrest di Forrest (Australia)
 FOS – codice vettore ICAO di Bel Limited
 fos – codice ISO 639-3 della lingua siraya

Mineralogia 
 Fos – abbreviazione di foshagite

Musica 
 Fos  – singolo di Helena Paparizou del 2007, dall'album Iparhi logos

Note